761 може да се отнася за:

 761 година от новата ера
 761 година преди новата ера
 761, число
 761 Бранделия, астероид
 NGC 761, галактика
 Републикански път III-761